Tariq ibn Ziyad, est un stratège militaire de l'armée omeyyade mort à Damas vers 720, dont le nom a été donné notamment à plusieurs lieux et entités administratives du Maghreb.

Toponyme 
 Ibn Ziad, est une commune algérienne de la wilaya de Constantine.
 Daïra de Ibn Ziad, est une daïra algérienne de la wilaya de Constantine.
 Tarik Ibn Ziad (Aïn Defla), est une commune algérienne de la wilaya de Aïn Defla

Navire 
 Tariq Ibn Ziyad, est un ferry algérien.